

Patronyme 

 Albrecht Dieterich, érudit et théologien allemand ;
 , joueur de football américain ;
 Heinz Dieterich, sociologue et homme politique allemand ;
 , éditeur allemand ;
 William Dieterich, homme politique américain ;
 , juriste américain.

Prénom

Toponyme 

 Dieterich, un village du comté d'Effingham dans l'Illinois, aux États-Unis.